Ко́нюх:
 Ко́нюх — чин на Руси и в Русском государстве, которые подразделялись на стремянных, задворных, стряпчих и стадных (ранее), работник, ухаживающий за лошадьми.

Фамилия 
 Конюх, Ана (род. 1997) — хорватская теннисистка.
 Конюх, Пётр Васильевич (1910—1994) — белорусский оперный певец, бас.

Топоним 
  — село в Македонии.

См. также